La bouche désigne en premier lieu un des orifices anatomiques chez les animaux.

Nom commun 
En tant qu'organe impliqué dans l'alimentation, bouche se rapporte aussi :
 au domaine de la nourriture et de la table (ex : frais de bouche) ;
 à une personne par allusion ses besoins alimentaires (ex : trop de bouches à nourrir).

En tant qu'organe qui émet la voix, bouche s'utilise également pour :
 une personne qui parle ou chante ;
 les paroles prononcées.

Par métaphore, le terme bouche peut enfin s'appliquer :
 à l'embouchure d'un cours d'eau ; en ce sens, le pluriel est utilisé en général (ex : les bouches du Danube, les Bouches-du-Rhône)
 à l'ouverture d'une adduction d'eau (ex : bouche d'incendie, bouche d'égout) ou d'air (ex : bouche d'aération) ;
 (gallicisme) à l'entrée d'une station de métro (bouche de métro) ;
 à l'ouverture du canon d'une arme (lire par exemple arme à chargement par la bouche, frein de bouche ou vitesse à la bouche).
 un hiéroglyphe égyptien.

Patronyme 
 
 Charles-François Bouche (1737-1795), petit-neveu d’Honoré Bouche, député aux États généraux de 1789 ;
 Élodie Bouche (née en 1977), chanteuse française ;
 François Charles Bouche (1736-1794), avocat et député à l'Assemblée nationale législative (Première République) ;
 Georges Bouche (1874-1941), peintre français ;
 Honoré Bouche (1599-1671), prêtre et historien de la Provence ;
 Jean Bouche (1854-1914), maire de Bordeaux du  au  ;
 Pierre Balthazard Bouche (1758-1850), député aux États généraux de 1789 ;
 Xavier Bouche (né en 1967), pilote de rallye belge ;
 Guillaume Bouche (né en 2000), joueur français de rugby à XV.

Pour le patronyme graphiquement proche, voir #Bouché.

Expressions 
 « La vérité sort de la bouche des enfants » (proverbe) ;
 « Tourner sept fois la langue dans sa bouche » ;
 « Enlever les mots de la bouche » : exprimer une la même idée que son interlocuteur juste avant lui ;
 « De bouche à oreille » : oralement, verbalement, par ouï-dire ;
 « Parler la bouche pleine » ; 
 « Avoir l'eau à la bouche » ; 
 « Bouche en cul de poule » : bouche arrondie et pincée dans une moue peu naturelle ;
 « La bouche en cœur » : en donnant à sa bouche, ou ses manières, une expression affectée ;
 « Rester bouche bée » ; 
 « Faire un bouche-à-bouche » : pratiquer la respiration artificielle en apposant sa bouche sur celle de la victime ;
 « Motus et bouche cousue ! » : expression recommandant le silence et/ou le secret ;
 « Mettre sa langue dans sa poche » ;
 « Avoir la bouche en feu ».

Voir aussi